Naunu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Naunu, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Papua Nya Guinea 

 Nauna Island, ö, Manus, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar